Кевхишви́ли () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кевхишвили, Давид (род. 1983) — грузинский дзюдоист.
 Кевхишвили, Мариам (род. 1985) — грузинская легкоатлетка.
 Кевхишвили, Николай Алексеевич (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кевхишвили, Темур (1940—2020) — грузинский хормейстер, народный артист Грузии.